La Copa del Món d'escacs de 2013 fou un torneig d'escacs per eliminació directa amb 128 jugadors, disputat entre l'11 d'agost i el 2 de setembre de 2013, a l'hotel Scandic Tromsø de Tromsø, a Noruega. El guanyador fou Vladímir Kràmnik, en vèncer Dmitri Andreikin 2½–1½ al matx final. Els finalistes es classificaven pel Torneig de Candidats de 2014.

Format 
Els matxs constaven de dues partides (llevat de la final, a quatre partides). Els jugadors tenien 90 minuts pels primers 40 moviments, més 30 minuts per la resta de la partida, amb un increment de 30 segons per moviment des del començament de la partida. En cas que el matx estigués empatat després de les partides regulars, es jugava un tie break al día següent. El format del tie break era:
 Es jugaven dues partides semiràpides (25 minuts més 10 segons d'increment).
 Si encara persistia l'empat, es jugaven dues partides ràpides (de 10 minuts més 10 segons d'increment).
 Si encara persistia l'empat, es jugaven dues partides de blitz (5 minuts més 3 segons d'increment).
 Si encara persistia l'empat, es jugaria una partida per sistema armageddon (les blanques han de guanyar, a les negres els serveixen les taules. Les blanques tindrien cinc minuts, i les negres quatre, i ambdós jugadors tindrien un increment de tres segons per moviment començant al moviment 61.

Premis en metàl·lic

Participants 
Els participants estaven ordenats segons el seu Elo FIDE de juliol de 2013:

, 2813 (R)
, 2796 (R)
, 2784 (R)
, 2780 (WC)
, 2776 (R)
, 2775 (R)
, 2773 (R)
, 2763 (R)
, 2761 (R)
, 2757 (R)
, 2756 (WC)
, 2752 (R)
, 2746 (WC)
, 2740 (R)
, 2737 (R)
, 2736 (R)
, 2734 (E12)
, 2734 (R)
, 2733 (WC)
, 2733 (R)
, 2727 (E12)
, 2720 (E13)
, 2719 (PN)
, 2717 (R)
, 2715 (PN)
, 2714 (E12)
, 2714 (E13)
, 2713 (E12)
, 2712 (AS13)
, 2709 (E13)
, 2709 (E12)
, 2709 (R)
, 2708 (Z3.3)
, 2708 (E12)
, 2708 (E12)
 Francisco Vallejo Pons (BAL), 2706 (E12)
, 2702 (E13)
, 2701 (R)
, 2699 (E13)
, 2699 (E13)
, 2696 (R)
, 2696 (PN)
, 2693 (E12)
, 2691 (E12)
, 2689 (Z2.3)
, 2688 (E12)
, 2686 (AS13)
, 2680 (E13)
, 2680 (E12)
, 2679 (AM12)
, 2678 (E12)
, 2672 (E12)
, 2668 (E12)
, 2667 (E13)
, 2667 (Z2.1)
, 2665 (E12)
, 2664 (E13)
, 2662 (E13)
, 2660 (E13)
, 2660 (AS13)
, 2659 (E13)
, 2658 (E12)
, 2657 (AS12)
, 2656 (E13)

, 2651 (E13)
, 2651 (E13)
, 2651 (E12)
, 2650 (J11)
, 2650 (E13)
, 2650 (AF)
, 2643 (Z3.4)
, 2643 (E12)
, 2643 (E12)
, 2642 (Z2.3)
, 2638 (E13)
, 2636 (E12)
, 2635 (E13)
, 2634 (AS12)
, 2632 (E13)
, 2632 (Z2.4)
, 2632 (E13)
, 2631 (E13)
, 2628 (Z2.1)
, 2628 (E12)
, 2625 (Z3.3)
, 2620 (E13)
, 2612 (AM13)
, 2600 (PN)
, 2599 (ON)
, 2596 (AF)
, 2595 (Z2.4)
, 2593 (E13)
, 2592 (AM13)
, 2586 (Z2.5)
, 2584 (Z2.1)
, 2583 (J12)
, 2583 (Z2.1)
, 2581 (AM12)
, 2577 (AM12)
, 2572 (AS12)
, 2569 (AS13)
, 2567 (AS13) 
, 2567 (ON)
, 2562 (Z2.5)
, 2557 (PN)
, 2553 (AM12)
, 2549 (E12)
, 2548 (Z3.1)
, 2543 (AM13)
, 2536, MI (PN)
, 2531 (AS12)
, 2530 (Z2.1)
, 2530 (Z2.2)
, 2520 (ON)
, 2509, MI (Z3.5)
, 2500 (WWC)
, 2500, MI (AS12)
, 2492, MI (ON)
, 2490 (AF)
, 2487, MI (Z4.2)
, 2483, MI (Z3.5)
, 2470 (Z3.2)
, 2434, GMF (AM13)
, 2371, sense títol (Z4.1)
, 2341, MF (Z3.6)
, 2341, MF (Z4.3)
, 2332, MI (Z3.7)
, 2305, sense títol (Z3.4)

Tots els jugadors són Grans Mestres llevat que s'indiqui el contrari expressament.

Vies de classificació 

 WC: Semifinalistes de la Copa del Món 2011
 WWC: Campiona del món femenina
 J11 i J12: Campions del món júnior de 2011 i 2012
 R: Rating (mitjana dels ratings Elo entre març de 2012 i gener de 2013)
 E12 i E13: Campions d'Europa de 2012 i 2013
 AM12 i AM13: Guanyadors del Campionat Continental d'Amèrica de 2012 i 2013

 AS12 i AS13: Campionat d'escacs d'Àsia de 2012 i 2013
 AF: Campionat d'escacs de l'Àfrica de 2013
 Z2.1, Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.5, Z3.6, Z3.7, Z4.1, Z4.2, Z4.3: Torneigs Zonals
 PN: Nominats pel president de la FIDE
 ON: Nominats pels organitzadors

Jugadors destacats que no hi participaren 
Magnus Carlsen, Viswanathan Anand, i Vesselín Topàlov estaven classificats per l'esdeveniment, però van declinar de participar-hi. L'únic altre jugador entre els 30 primers del món que no hi va participar fou Ding Liren. Levon Aronian (qui va declinar de participar-hi el 2009 i el 2011) i Vladímir Kràmnik (qui mai no havia participat en una edició de la Copa del Món) va triar de participar en aquesta edició perquè la FIDE obligava a participar o bé a la Copa del Món o al FIDE Grand Prix per a poder classificar-se pel Torneig de Candidats del 2014 a través del rating.

Calendari

Resultats, rondes 1–4

Secció 1

Secció 2

Secció 3

Secció 4

Secció 5

Secció 6

Secció 7

Secció 8

Resultats, rondes 5–7

Final, 30 agost – 2 setembre

Notes i referències

Enllaços externs 
 
 Partides de la Chess World Cup 2013  
 Chess World Cup 2013 a Chessdom 

Competicions d'escacs a Noruega
2013
Escacs
Tromsø